Friedrich Ebert (Heidelberg, 1871 - Berlín, 1925), 1r President d'Alemanya (1919 -1925)
 Louis Ebert (Kladrau, 1834 - Coblenza, 1908), violoncel·lista i compositor txec
 Patrick Ebert (Potsdam, 1987), futbolista alemany 
 Roger Ebert (Urbana, Illinois, 1942 − Chicago, Illinois, 2013), crític de cinema, periodista i guionista estatunidenc